Příjmení Goode nese více různých osobností:

 Coleridge Goode (1914–2015) – jamajský jazzový kontrabasista
 Matthew Goode (* 1978) – britský herec
 Virgil Goode (* 1946) – americký politik

Externí odkazy